Пълп ( – „мек“, в преносен смисъл „низкопробен“). Може да има отношение към:
 Пълп-списания – списания с комикси и приключенски разкази с меки корици;
 Pulp (група) – английска бритпоп- и рок-група

Вижте също 
 Пулп